Ши́рли Чэ́мберс Нэш (; 20 декабря 1913, Сиэтл, Вашингтон, США — 11 сентября 2011, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская .

Биография 
Ширли Чэмберс родилась 20 декабря 1913 года в Сиэтле (Вашингтон, США). Она росла в Северной Калифорнии с младенчества, где стала моделью в подростковом возрасте, в 1930 году она подписала контракт с MGM, а в 1932 году перешла в RKO.

Начала свою карьеру в 1930-х годах. Она была известна тем, что играла роль «глупых блондинок» в мюзиклах, после того, как она была обнаружена агентом . Она, вероятно, лучше всего запомнилась зрителям за её роль в культовом фильме, лауреате «Оскара» в 1939 году «Унесённые ветром».

Ширли прожила свои последние годы в Лос-Анджелесе, вероятно, была замужем, так как была известна по фамилии Нэш, и умерла за 3 месяца до своего 98-летия. Она была кремирована, а прах был отдан её дочери. После её кончины «Унесенные ветром» продолжали демонстрироваться дважды в день в мультиплексе в Атланте.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США